Calínico de Apolônia — mártir do 
 Calínico (presidente) — oficial bizantino do 
 Calínico (patrício) — oficial bizantino do 
 Calínico I de Constantinopla — patriarca dos séculos VII-VIII
 Calínico de Heliópolis — engenheiro da Síria que onde desenvolveu o fogo grego
 Raqqa — cidade da Síria outrora chamada Calínico, em Osroena

Desambiguações de história
Desambiguações de prenomes